Зуфар Мухтарович Тимербулатов (род. , ) — башкирский политик, журналист, учёный, топ-менеджер. Министр печати в правительстве Республики Башкортостан (1991—1994, 2000—2004). Директор издательства «Китап» (2005—2012) и Государственной книжной палаты. Кандидат философских наук (2006). Член Союза журналистов РФ. Заслуженный работник культуры РБ, отличник образования РБ.

Лауреат премии Правительства РБ имени Шагита Худайбердина (2004). Лауреат премии имени Зайнаб Биишевой (2009).

Образование 
 Стерлитамакский государственный педагогический институт
 Свердловская высшая партшкола
 Дипломатическая академия МИД РФ.

Карьера 
Начинал в Стерлитамакском горкоме ВЛКСМ на должности освобожденного секретаря комитета комсомола Стерлитамакского пединститута, затем служил в Советской армии. После демобилизации — в журналистике: корреспондент, заведующий отделом редакции газеты «Стерлитамакский рабочий», редактор газеты «Восход» (Ишимбай), затем совмещение должностей: зав. сектором печати, радио и телевещания Башкирского обкома КПСС, заведующий идеологическим отделом Башкирского рескома КП РФ. В 1991—94 гг. — министр печати и массовой информации РБ После окончания Дипломатической Академии МИДа РФ был приглашён в Администрацию Президента РБ на должность замначальника информационно-аналитического управления, где занимался вопросами продвижения имиджа Республики в ближнем и дальнем зарубежье, разработкой протокольных мероприятий и т. д. Затем эти и другие проблемы непосредственно решал в 1997—2000 годы в качестве заместителя министра внешних связей и торговли РБ. В 2000 году вновь был назначен министром печати и массовой информации РБ, где проработал до 2004 года и освобождён от этой должности в связи с ликвидацией министерства.

Примечания

Ссылки 
 Тимербулатов Зуфар Мухтарович. Информационное общество России: этапы становления и развития : диссертация … кандидата философских наук : 09.00.11.- Уфа, 2006.- 163 с.: ил. РГБ ОД, 61 06-9/507
 http://news.yandex.ru/people/timerbulatov_zufar.html Пресс-портрет

Функционеры ВЛКСМ
Персоналии:Восход (газета)
Кандидаты философских наук
Родившиеся в Ишимбае
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Лауреаты премии имени Ш. Худайбердина
Члены КПСС
Члены правительства Башкортостана